Че́хов (Че́хова) — русская фамилия и топоним.

Фамилия

Чехов 
 Чехов, Александр Павлович (1855—1913) — беллетрист, псевдонимы «Агафопод Единицын» и «Александр Седой», брат А. П. Чехова.
 Чехов, Анатолий Иванович (1923—1967) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны.
 Чехов, Антон Павлович (1860—1904) — русский писатель, прозаик и драматург, врач.
 Чехов, Валерий Александрович (род. 1955) — советский и российский шахматист, гроссмейстер (1984).
 Чехов, Виктор Григорьевич (1901—1988) — русский советский писатель, драматург и редактор.
 
 Чехов, Игорь Владимирович (1930—1989) — главный редактор журнала «Филателия СССР».
 
 
 
 Чехов, Юрий Викторович (род. 1947) — мэр Волгограда в 1992—2003 гг.



Топоним 
 Чехов — город в Московской области.
 Чехов — железнодорожная станция в городе Чехов.
 Чехов — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Чехов — село в Холмском городском округе Сахалинской области.
 Чехов — село в Монастырисском районе Тернопольской области Украины.
 Чехов — до 1946 года название села Широкое в Хорольском районе Полтавской области.

Другое 
 (2369) Чехов — астероид.
 «Антон Чехов» — транспортное судно, участвовавшее во Второй мировой войне.
 Полковник Чехов — персонаж научно-фантастического телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 Павел Чехов — персонаж вселенной «Звёздного Пути».
 «Катя Чехова» — российский музыкальный проект в жанре электронной музыки.

См. также 

 Чехов жив
 
 
 
 Чеховское